Dunn je název několika měst v USA:

 Dunn (Indiana)
 Dunn (Severní Karolína)
 Dunn (Texas)
 Dunn (Dane County, Wisconsin), město ve státu Wisconsin
 Dunn (Dunn County, Wisconsin), město ve státu Wisconsin
 Dunn (příjmení)
 Dunn County, název dvou okresů v USA